In der Liste der Aluminiumhütten der Welt sind Aluminiumhütten nach Ländern enthalten, die Reinaluminium aus Aluminiumoxid herstellen.

Aluminiumhütten

Siehe auch 
 Liste der größten Aluminiumproduzenten

Einzelnachweise

Weblinks 
 lightmetalage.com: Liste der Aluminiumhütten, die Primärluminium herstellen (April 2010)
 Lightmetalage.com – Eine Liste von Aluminiumhütten, die Aluminium-Recycling betreiben (Juni 2009)

 
Aluminiumhutten